Eibl ist der Familienname folgender Personen: 
 Albert C. Eibl (* 1990), deutscher Germanist und Verleger
 Claudia Mitscha-Eibl (* 1958), Lehrerin und Liedermacherin
 Erich Eibl (* 1945), österreichischer Karikaturist
 Friedel Kloke-Eibl (* 1941), deutsche Tanzpädagogin und Choreografin
 Hans Eibl (Philosoph) (1882–1958), österreichischer Philosoph, Glasmaler, Architekt und Hochschullehrer 
 Hans Eibl (1936–2019), österreichischer Komponist
 Hansjörg Eibl, deutscher Biochemiker
 Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1928–2018), österreichischer Verhaltensforscher und Ethologe
 Johann Eibl, österreichischer Chemiker
 Josef Eibl (1936–2018), deutscher Bauingenieur

 Manfred Eibl (* 1960), deutscher Politiker (Freie Wähler)
 Marion Weissenberger-Eibl (* 1966), deutsche Ingenieurin, Hochschullehrerin, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung
 Martha Eibl (1931–2023), österreichische Medizinerin
 Richard Eibl (* 1995), deutscher Unternehmer, Jurist und Autor
 Ronja Eibl (* 1999), deutsche Mountainbikerin
 Sepp Eibl (* 1934), deutscher Volksmusiker, Komponist, Musikverleger und Filmemacher
 Wolfgang Eibl (* 1953), österreichischer Fotograf, Maler und Schriftsteller

Eibl ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Eibl (Gemeinde Bad Vigaun), Ort bei Bad Vigaun, Tennengau, Salzburg
 Eibl (Gemeinde Wettmannstätten), Ortsteil von Wettmannstätten, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Eibl (Berg), Berg in Niederösterreich

Siehe auch:
 Eybl
 Eibel